Clark Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Clark Township, dans le comté de Pope

Iowa 
 Clark Township, dans le comté de Tama

Missouri 
 Clark Township, dans le comté d'Atchison
 Clark Township, dans le comté de Chariton
 Clark Township, dans le comté de Cole
 Clark Township, dans le comté de Lincoln

Voir aussi 
 

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis